Иван Чарторыйский:
 Чарторыйский, Иван Васильевич (ум. ок. 1460) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского. 
 Чарторыйский, Иван Фёдорович (ок. 1518—1567) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, князь Клеванский.